Сезон ФК «Спарта» (Прага) 1924 — сезон чехословацького футбольного клубу «Спарта». Змагання у Середньочеській лізі не було завершене, через перехід чехословацького футболу на професіональний рівень. На момент зупинки змагань клуб посідав 5 місце. Команда стала переможцем Середньочеського кубку.

Склад команди

Чемпіонат Чехословаччини

Середньочеська ліга

Середньочеський кубок

Товариські матчі

Посилання 
 «Спарта» у 1923—1928 роках 
 «Залізна ера» 

1924
Спарта Прага